Тријана има више значења:

 Тријана (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Тријана (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тријана (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Тријана (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тријана (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тријана (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику